King of the Ring 2010 was een speciale aflevering van World Wrestling Entertainments (WWE) televisieprogramma, Raw. Het was de negentiende King of the Ring toernooi en vond plaats in het Wells Fargo Center in Philadelphia op 29 november 2010.

Matchen

Raw kwalificatiematchen (22 november) 
De eerste vier kwalificatiematchen voor de King of the Ring 2010 toernooi vond plaats in het Amway Center in Orlando (Florida) op 22 november.

 De eerste wedstrijd won Sheamus van R-Truth, die bijgestaan werd door Eve Torres.
 De tweede wedstrijd won Ezekiel Jackson van Alex Riley (verving The Miz, die later op dat avond de WWE Championship won van Randy Orton wegens het indienen van Money in the Bank koffer).
 De derde wedstrijd won de regerend United States Champion Daniel Bryan, die bijgestaan werd door The Bella Twins, van Ted DiBiase, bijgestaan door Maryse.
 De vierde wedstrijd won John Morrison van Tyson Kidd.

SmackDown kwalificatiematchen (26 november) 
De laatste vier kwalificatiematchen voor de King of the Ring 2010 toernooi vond plaats op 26 november.

 De eerste wedstrijd won Kofi Kingston van Jack Swagger
 De tweede wedstrijd won Alberto Del Rio van The Big Show
 De derde wedstrijd won Drew McIntyre van Montel Vontavious Porter
 De vierde wedstrijd won Cody Rhodes van Rey Mysterio

Toernooi 

King of the Ring
Professioneel worstelen in 2010